Ernesto Carlos Félix María Raniero Godofredo Ciriaco de Austria (en alemán: Ernst Karl Felix Maria Rainer Gottfried Cyriak von Österreich; 8 de agosto de 1824, Milán - 4 de abril de 1899, Arco) de la Casa de Habsburgo-Lorena era un archiduque de Austria. Fue Caballero de la Orden del Toisón de Oro (1844).En la década de 1850, Ernesto Carlos estaba en Presburgo, y desde 1858 en Budapest, donde fue nombrado comandante de las tropas de caballería. En 1866, participó en la acción militar en Bohemia.
 
En 1867, el archiduque Ernesto fue nombrado General de la caballería, y en 1868 se retiró.

Primeros años 
Ernesto fue el segundo hijo del archiduque Raniero José de Austria y la princesa Isabel de Saboya-Carignano. Comenzó su carrera militar en la guarnición de Milán, y en 1845 fue nombrado coronel y comandante del Regimiento de Infantería 48. En 1847, fue ascendido a general de división. En 1848, Ernesto Carlos participó en los acontecimientos de la revolución de 1848 en Milán, cuando las tropas imperiales tuvieron que retirarse de la ciudad. En 1849, el archiduque fue enviado con su regimiento a la Toscana y lograron conquistar Livorno y por un corto tiempo dispersar las tropas de Garibaldi. Por estas actividades fue en el año 1850, que recibió la Cruz al Mérito Militar y ascendido a Teniente General.

Matrimonio y descendencia 
Ernesto Carlos se casó en un matrimonio morganático el 26 de abril de 1858, escapándose en secreto a Liubliana con Laura Skublics Velike y Bessenyö (1826-1865), una noble húngara de la provincia de Zala. Puesto que la corte vienesa rechazó energéticamente esta unión, a sus hijos se les prohibió usar el apellido de "Habsburgo" y el título de archiduque, recibiendo el título de barón y el nombre de Wallburg:
 Ernesto de Wallburg (1859-1920) ∞ 1899 María Juliana Schaden (1863-1948). 
 Laura de Wallburg (1859-1900).
 Enrique de Wallburg (1861-1888).
 Clotilde de Wallburg (1863 - ?) ∞ 1. 1884 Sedul Pegger (1843-1891) ∞ 2. 1898 Eugenio Szimic Edler von Majdangrad (1846 - ?).

Murió el 4 de abril de 1899 a la edad de 74 años, de neumonía, y está enterrado en la Cripta Imperial de Viena.

Distinciones honoríficas 
  Cruz del Mérito Militar (Imperio austríaco, 1850).
  Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (Rama austríaca).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 http://thepeerage.com/p11211.htm#i112105

Archiduques de Austria de la rama toscana de los Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Grandes cruces de la Orden imperial de Leopoldo
Príncipes de la Casa Imperial miembros de la Casa de los Señores de Austria
Nacidos en Milán
Fallecidos en Arco (Italia)